Cneo Cornelio Léntulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Cornelio Léntulo (cónsul 201 a. C.).— Cónsul en el año 201 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo (cónsul 146 a. C.).— Cónsul en el año 146 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo (cónsul 97 a. C.).— Cónsul en el año 97 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo (cónsul 18 a. C.).— Cónsul en el año 18 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo (pretor).— Pretor en el año 137 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo Augur.— Cónsul en el año 14 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo Clodiano.— Cónsul en el año 72 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo Clodiano (pretor).— Pretor en el año 59 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo Getúlico.— Cónsul en el año 26 a. C.
 Cneo Cornelio Léntulo Getúlico (cónsul 55).— Cónsul suffectus en el año 55.
 Cneo Cornelio Léntulo Marcelino.— Cónsul en el año 56 a. C.